A 3ª temporada de RuPaul's Drag Race foi exibida entre 24 de janeiro e 2 de maio de 2011, pelo canal Logo TV, e contou com 13 concorrentes, tendo a participante Raja como vencedora, Manila Luzon como finalista, e Yara Sofia como Miss Simpatia.

Pela primeira vez, houve troca no painel principal de jurados. Merle Ginsberg foi substituída por Michelle Visage. Também pela primeira vez, uma participante de uma temporada anterior, Shangela Laquifa Wadley, retornou à competição. Foi a primeira vez em que uma participante eliminada, Carmen Carrera, retornou à competição após ter sido eliminada, e foi a primeira vez em que houve um episódio em que nenhuma concorrente foi eliminada.

Concorrentes

As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens (2010).

Progresso das concorrentes 
Notas: 
No episódio 1 foram reveladas as fitas de audições das 12 queens classificadas, além de outras participantes que não conseguiram entrar na temporada. Shangela, sendo a 13ª competidora, entrou no 2º episódio inesperadamente após todas as participantes classificadas se conhecerem. 
 No episódio 14 são apresentados destaques e imagens inéditas dos episódios anteriores.

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante chegou a final, mas ficou em 2º lugar.
 A participante chegou a final, mas ficou em 3º lugar.
 A participante foi eleita a Miss Simpatia da temporada pela audiência.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana junto com uma outra participante.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas nenhuma foi eliminada.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante foi convidada para o episódio de reunião.

Mini Desafios

 As vencedoras do mini-desafio foram capitãs de equipes.
 A vencedora do mini-desafio recebeu prêmio e/ou vantagem no desafio da semana.

Histórico de Lip Sync

 A participante foi eliminada após sua primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante perdeu o lip sync final, ficando em 2° lugar.

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Episódios 

A cada episódio, realizava-se de um a dois desafios, e ao final uma participante era eliminada, até restar as três finalistas. As duas participantes consideradas piores no desafio da semana disputaram uma batalha de dublagem de uma música previamente escolhida, de modo que RuPaul pudesse decidir qual das duas participantes estava apta a continuar na competição.

Curiosidades 
 Foi a primeira temporada a...
 ...ter uma queen de uma temporada anterior retornando - Shangela, que fora a primeira eliminada da temporada 2;
 ...ter um empate em um desafio principal - no episodio 3, Queens in Space, Shangela e Alexis Mateo foram as vencedoras da semana;
 ...não eliminar uma competidora após um lip sync for your life - no episódio 8 Carmen Carrera e Yara Sofia foram salvas;
 ...ter duas finalistas, Raja e Manila, com desempenhos idêntico​s durante a competição;
 ...ter as finalistas (Raja, Manila e Alexis Mateo) com o mesmo número de maxi-desafios conquistados, três cada uma;

Carmen Carrera foi a primeira...
 ...competidora a retornar para a mesma temporada depois de ter sido eliminada;
 ...competidora a ser eliminada duas vezes na mesma temporada;
 ...competidora a ficar nua na passarela;

Outras curiosidades
 A Temporada está empatada com a Temporada 13, em maior número de episódios, 16 episódios;
 Alexis Mateo e Manila Luzon tornaram-se a segunda e terceira participantes, respectivamente, a ganharem dois desafios consecutivos;
 Stacy Layne Matthews tornou-se a terceira participante a ser eliminada após ter vencido o desafio no episódio anterior;
 No episódio 3 ocorreu um dos mais controversos e chocantes momentos da história do programa: Mimi Imfurst ergueu India Ferrah e carregou-a de volta ao palco durante o Lipsync For Your Life;

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2011 na televisão nos Estados Unidos